Evropsko prvenstvo v atletiki 1994 je šestnajsto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 7. in 14. avgustom 1994 na olimpijskem stadionu v Helsinkih, Finska, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in dvajsetih za ženske. Britta Bilač je z zmago v skoku v višino postala prva slovenska evropska prvakinja v atletiki.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1994
1994 v športu
Športne prireditve na Finskem
Šport v Helsinkih